Grifa hace referencia a varios artículos:
 Nombre coloquial para el cannabis, o bien para el cigarro de cannabis.
Grifa, herramienta para doblar varillas.
 Grifa, tipografía cursiva creada en el siglo XV por Francesco Griffo.